

Первый этап

Группа 1 
7-9 сентября 2005 года г. Москва, ДС «Динамо»

Группа 2 
7-9 сентября 2005 года г. Якутск, ДС имени 50-летия Победы

Группа 3 
7-9 сентября 2005 года г. Липецк, Спортзал ЛГТУ

Группа 4 
9-11 сентября 2005 года г. Санкт-Петербург, Спортзал ВИФК

Второй этап

Группа «A» 
23-25 сентября 2005 года г. Лобня, ДС «Лобня»

Группа «B» 
23-25 сентября 2005 года г. Щёлково, УСМ «Подмосковье»

Группа «C» 
23-25 сентября 2005 года г. Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта

Группа «D» 
23-25 сентября 2005 года г. Чехов. ДС «Олимпийский»

Третий этап

Группа «A» 
11-13 ноября 2005 года г. Югорск

Группа «B» 
11-13 ноября 2005 года г. Екатеринбург

Финал четырёх 
10-11 декабря 2005 года г. Щёлково, УСМ «Подмосковье»

Кубок России по мини-футболу
Футбол в России в 2005 году